Il fioretto individuale maschile dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolto il 31 luglio 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre.

Programma

Risultati

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Scherma ai Giochi della XXX Olimpiade